Dinamo-Diamant Chabarowsk (ros. Футбольный клуб «Динамо-Диамант» Хабаровск, Futbolnyj Kłub "Dinamo-Diamant" Chabarowsk) – rosyjski klub piłkarski z siedzibą w Chabarowsku.

Historia 
Chronologia nazw:
 ???—???: Dinamo Chabarowsk (ros. «Динамо» Хабаровск)
 ???—...: Dinamo-Diamant Chabarowsk (ros. «Динамо-Диамант» Хабаровск)

Piłkarska drużyna Dinamo została założona w mieście Chabarowsk.

W 1938 startował w rozgrywkach Pucharu ZSRR, a w 1946 debiutował w Trzeciej Grupie, podgrupie Dalekowschodniej Mistrzostw ZSRR. 

W latach 50. klub Dinamo został rozwiązany (w niektórych źródłach podają rok 1953, kiedy to wiele drużyn Towarzystw Sportowych "Dinamo" i "SKA" były rozformowane).

Później został reaktywowany. W Mistrzostwach Rosji jako Dinamo-Diamant Chabarowsk startował w sezonie 1993 w rozgrywkach spośród drużyn amatorskich.

Sukcesy 
 4 miejsce w Trzeciej Grupie, podgrupie Dalekowschodniej: 1946

Zobacz też 
 SKA-Energia Chabarowsk

Linki zewnętrzne 
 Historia klubu na klisf.info 

Nieistniejące rosyjskie kluby piłkarskie
Sport w Chabarowsku